A DNS az alábbi szavak rövidítése lehet:
 dezoxiribonukleinsav (biokémia): polinukleotid lánc; a sejtek és bizonyos vírusok örökítőanyaga.
 Domain Name System (informatika): tartományi névszolgáltatás.